Panyindangan (Cibinong), een plaats in Indonesië
Panyindangan (Banjaran), een plaats in Indonesië
Panyindangan (Sukatani), een plaats in Indonesië
Panyindangan (Buahdua), een plaats in Indonesië
Panyindangan (Cisompet), een plaats in Indonesië
Panyindangan (Pakenjeng), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing